Rocky Mount (englisch felsiger Berg) ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rocky Mount (Alabama)
 Rocky Mount (Georgia)
 Rocky Mount (Louisiana)
 Rocky Mount (Missouri)
 Rocky Mount (North Carolina)
 Rocky Mount (Tennessee) (Historic Site)
 Rocky Mount (Virginia)

Siehe auch:
 Rocky Mound